

Cinema 
 Coming of Age – film del 1938 diretto da Manning Haynes
 Coming of Age – documentario del 2008 diretto da Judy Kibinge
 Coming of Age – film del 2015 diretto da Teboho Edkins

Musica 
 Coming of Age – album di Memphis Bleek del 1999
 Coming of Age – DVD dei Camel del 2002
 Coming of Age – album di Jude Johnstone del 2002
 Coming of Age – album di Milow del 2008
 Coming of Age – singolo dei Foster the People del 2014

Televisione 
 Benvenuti a "Le Dune" (Coming of Age) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1988 al 1989
 Coming of Age – serie televisiva trasmessa dal 2007 al 2011